Anjou Erzsébet magyar királyné (1261/4–1304), mivel az olaszban az Erzsébet Izabella alakban szerepel, az Izabella változatnál is előfordul, lásd ott is, IV. László magyar király felesége.
Anjou Erzsébet magyar hercegnő (1352–1380), Anjou István szlavóniai herceg lányaként I. Károly (Róbert) magyar király unokája